Сандифорд (; ) — пригород в Ирландии, находится в графстве Дун-Лэаре-Ратдаун (провинция Ленстер). Население — 5844 человек (2006, перепись).

Примечания 

Населённые пункты графства Дун-Лэаре-Ратдаун